Miejscowości w USA:
 Simpsonville – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Shelby
 Simpsonville – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Greenville
Gminy w USA:
 Simpsonville (ang. Simpsonville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Rockingham